Boekel (Noord-Brabant), een plaats in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Boekel (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
Boekel (Noord-Holland), een plaats in de gemeente Castricum in de Nederlandse provincie Noord-Holland
Boekel (België), een historisch graafschap in de Vlaamse gemeente Zwalm